Nella famiglia Da Montefeltro ci furono vari esponenti con il nome Taddeo:

Taddeo I da Montefeltro (1180, † 1251);
Taddeo II da Montefeltro (? – 1282).